Adagietto (muziekterm), een begrip waarmee wordt aangegeven dat een muziekstuk tamelijk rustig maar wel sneller dan adagio gespeeld dient te worden
 Adagietto (Penderecki), een instrumentaal muziekstuk van Krzysztof Penderecki uit 1978
 Adagietto, het vierde deel van de vijfde symfonie van Gustav Mahler
 Adagietto, het vierde deel van het door Rodion Sjtsjedrin gecomponeerde stuk "De antieke melodieën van Russische volksliedjes"